МРЗ (кириллицей) — многозначная аббревиатура:
 Муромский радиозавод
 Мадагаскарский равнинный заповедник
 мотовозоремонтный завод
 максимальное расчётное землетрясение
 мотороремонтный завод
См. также
 MP3 (латиница и 3 — цифра)